Быстря́нка — многозначное слово:
 Быстрянка () — рыба семейства карповых, род быстрянки.

Населённые пункты 
 Быстрянка — село в Красногорском районе Алтайского края.
 Быстрянка — посёлок в Клетнянском районе Брянской области.
 Быстрянка — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.

Реки 
 Быстрянка — река в Ленинградской области.
 Быстрянка — река в Крыму.

См. также 
 Быстрянки (значения)